Ва́льтер Ша́хнер (; род. 1 февраля 1957, Леобен) — австрийский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего.

Карьера игрока

Клубы 
Начал карьеру футболиста в клубе «Альпине», который в то время выступал во втором по уровню дивизионе Австрии. В 1978 году перешёл в венскую «Аустрия». Первый сезон в столичном клубе получился удачным. Клуб выиграл чемпионат Австрии с отрывом в 14 очков, а Шахнер стал лучшим бомбардиром лиги с 24 забитыми голами. В Кубке европейских чемпионов 1978/79 «Аустрия» дошла до полуфинала, Шахнер забил 5 мячей. В следующем сезоне команда сделала «золотой дубль», выиграв чемпионат и кубок Австрии; Шахнер забил 34 гола в 36 матчах лиги. В сезоне 1980/81 завоевал свой третий чемпионский титул, но провёл лишь 13 мячей в 29 играх.

В 1981 году перешёл в итальянский клуб «Чезена», который как раз перед этим вышел в Серию A. В «Чезене» Шахнер играл неплохо и регулярно забивал голы, но в 1983 году команда выбыла в Серию B, после чего австриец перешёл в «Торино». В туринском клубе играл вместе с нападающими сборной Италии — сначала с Франко Сельваджи, затем с Альдо Сереной. В сезоне 1984/85 «Торино» занял второе место в Серии A, благодаря чему в следующем сезоне выступил в Кубке УЕФА (дошёл до второго раунда). В 1986 году Шахнер перешёл в «Авеллино», который тогда выступал в Серии C1. В 1988 году вернулся в Австрию, в клуб «Штурм» из Граца. Впоследствии играл в ещё нескольких командах высшей и Первой лиг Австрии. Завершил карьеру игрока в 1998 году в 41-летнем возрасте.

Сборная 
Дебютировал в сборной Австрии 5 декабря 1976 года в отборочном матче Чемпионата мира 1978 против Мальты. Через 10 дней, в своей следующей игре за сборную, забил свой первый международный гол. Участвовал в Чемпионате мира 1978, провёл на нём 3 матча, забил 1 гол. На Чемпионате мира 1982 сыграл во всех пяти матчах сборной Австрии, забил 2 гола. Последнюю игру за сборную провёл 17 августа 1994 года, спустя 6 лет после своего предыдущего международного матча.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру в клубе «Цельтвег», который вывел в Региональную Лигу. Затем возглавлял «Кернтен». В сезоне 2000/01 занял с ним первое место в Первой лиге, выиграл Кубок и Суперкубок Австрии. В следующем сезоне «Кернтен» занял 5-е место в Бундеслиге, в Кубке УЕФА проиграл в первом раунде греческому клубу ПАОК. После этого недолгое время возглавлял венскую «Аустрию». В октябре 2002 года стал главным тренером клуба «Грацер». В сезоне 2002/03 привёл команду к рекордному для неё второму месту в Бундеслиге, а в следующем сезоне сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Австрии. В сезоне 2004/05 «Грацер» снова занял 2-е место в Бундеслиге, в Кубке УЕФА дошёл до 1/16 финала (в 1/16 уступил английскому «Мидлсбро» с общим счётом по сумме двух матчей 3:4).

С января 2006 года по март 2007 был главным тренером германского клуба «Мюнхен 1860», который выступал во Второй Бундеслиге. В июле 2007 года возглавил только что созданную команду «Аустрия Кернтен», в декабре 2007 был уволен с поста главного тренера, но остался спортивным директором клуба. 9 августа 2008 года стал главным тренером клуба «Адмира Ваккер».

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Австрии (3 раза): 1978/79, 1979/80, 1980/81
 Обладатель Кубка Австрии 1979/80
 Лучший бомбардир австрийской Бундеслиги (2 раза): 1978/79 (24 мяча), 1979/80 (34 мяча)

В качестве тренера 
 Победитель Первой лиги Австрии 2000/01
 Чемпион Австрии 2003/04
 Обладатель Кубка Австрии (2 раза): 2000/01, 2003/04

Статистика выступлений

Клубная карьера

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 Все матчи за сборную на rsssf.com 
 
 Видео: подборка голов Вальтера Шахнера
 Интервью газете «Спорт-Экспресс»

Футболисты Австрии
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Австрии
Игроки ФК «Леобен»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК ГАК
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Тироль»
Игроки ФК «Коттингбрунн»
Игроки сборной Австрии по футболу
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Мюнхен 1860»
Тренеры ФК «Аустрия Кернтен»
Тренеры ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Тренеры ФК ЛАСК